Tanzania
 Chanika – circoscrizione della regione di Dar es Salaam
 Chanika – circoscrizione della regione del Kagera
 Chanika – circoscrizione della regione di Tanga